Oficis:
 Mestre artesà, títol atribuït a Catalunya a artesans reconeguts
 Mestre d'escola, ensenyant, principalment a l'escola primària
 Mestre (edat mitjana), tercer grau en la jerarquia dels oficis als gremis després dels graus d'aprenent i oficial en els oficis manuals, el menestral
 Mestre d'obres, ofici medieval de constructor, a Catalunya del 1850 al 1871, diploma d'una formació accelerada per a pal·liar la manca d'arquitectes 
 Mestre d'aixa, artesà especialitzat en embarcacions o carros de fusta
 Títols:
 Mestre d'escacs
 Mestre Internacional d'escacs
 Mestre o director d'orquestra o per extensió de qualsevol músic professional, derivat de l'italià maestro
 Mestre, tercer grau en la francmaçoneria
Venerable mestre, president d'una lògia maçònica
 Gran mestre, president d'una obediència maçònica, federació de lògies
 Gran mestre, cap dels ordes militars Temple, Sant Joan i Montesa
 Gran Mestre Internacional d'escacs
 Mestre espiritual, en filosofia o religió, persona que deté un ensenyament espiritual i el transmet (a Occident p.e. Mestre Eckhart), equivalent de l'hebreu rabí, del japonès sensei, de l'hindi guru o de l'àrab xeic
 Mestre en Gai Saber, títol honorífic atorgat pel consistori dels Jocs Florals de Barcelona
 Mestre del Poble de l'URSS, condecoració soviètica
 Toponímia:
 Mestre (Venècia), barri de Venècia
 Cal Mestre (Navàs)
 Cal Mestre (Sant Quirze Safaja)
 Cal Mestre (Bóixols), masia al municipi d'Abella de la Conca
 Cal Mestre Gifré, masia a Riner
 Cal Mestre (Odèn), masia a Oden
 Mas de Mestre (el Morell), mas al Morell
 Mestre o mestral, vent del nord-est 
 Biografies:
 Mestre de Cabestany, escultor desconegut de l'època romànica
 Mestre de Pedret, pintor de murals del segle XII
 Mestre Robert, autor del receptari català medieval Llibre del Coch
 Primer cognom:
 Miquel Mestre i Avinyó (1890-1976), sindicalista i socialista, pare de Numen Mestre 
 Joan Miquel Mestre de Vallestàvia (segle XVII), militar català
 Daniel Mestre i Dalmau (1973), director d'orquestra i de cor
 Jesús Mestre i Godes (1925), historiador i assagista
 Ricardo Jorge Mestre Correira (1983), ciclista portuguès
 Numen Mestre i Ferrando (1923-1949), militant del PSUC condemnat a mort sota el franquisme
 Pau Mestre Xaubet
 Toni Mestre (1942-2006), periodista i escriptor valencià
 Esperança Mestre Sureda (1943), pintora mallorquina